Die Mestaruussarja 1975 war die 45. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 1. Mai bis 24. September ausgespielt. Meister wurde Turku PS vor Titelverteidiger Kuopion PS.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams auf den Plätzen Zehn und Elf ermittelten am 24. September 1975 den zweiten Absteiger.

|}

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Turku PS an:

 Göran Enckelman, Pauno Kymäläinen, Jouni Jalonen, Rauli Nummi, Ahti Fernelius, Risto Rosenberg, Markku Salama, Raimo Toivanen, Jarmo Manninen, Heikki Suhonen, Tommy Lindholm, Pekka Salonen, Mauri Herjanto. Trainer: Olavi Laaksonen.

Torschützenliste 
Reijo Rantanen (MiPK) gewann mit 16 Toren die Torschützenwertung der Mestaruussarja 1975.

Fußballpokal 
Das Finale des Pokalwettbewerbes 1975 wurde im Frühling des Folgejahres am 25. April 1976 im Olympiastadion Helsinki zwischen Lahden Reipas und Tampereen Ilves ausgespielt. Reipas gewann mit einem 6:2 n. V. zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal. Mit den fünf Siegen zog Reipas mit Haka Valkeakoski als Rekordtitelträger des Pokalwettbewerbs gleich.

Internationales Abschneiden 
 Meister Turku PS (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:2 und 1:0 gegen  Sliema Wanderers 
 2. Runde: 0:2 und 0:1 gegen  FC Zürich
 Vizemeister Kuopion PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 3:2 und 0:2 gegen  Östers IF
 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 2:12 und 1:7 gegen  DFS Lewski-Spartak Sofia

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1975
1975